Jel est un nom qui peut désigner :
 Jel, un artiste du label anticon..

JEL est un sigle qui peut signifier :
 Jaungoiko eta lege zaharra, la devise du Parti nationaliste basque ;
 Journal of Economic Literature, un journal traitant de sciences économiques.
 Journée européenne des langues, une journée de célébration de la diversité linguistique et culturelle.